DEL ima više značenja.

 Metoklopramid, lek
 del (komanda)
 Hokejaška liga Nemačke